catas-altense – abitanti di Catas Altas da Noruega
catas-altense – abitanti di Catas Altas